Да бъде благословена земята на Зимбабве (Шона: „Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe“; Синдебеле: „Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe“) е националният химн на Зимбабве. Автор на текста е Соломон Мутсварио (Solomon Mutswairo), а на музиката Фред Чангундега (Fred Changundega).

Шона 
Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
by tafadzwa dengu

Синдебеле 
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
by tafadzwa dengu

Превод 
О вдигнете високо знамето на Зимбабве,
Символ на свободата, известяващ победата.
Ние прославяме жертвоготовността на нашия народ,
И се заклеваме да не даваме нашата земя на противника.
И може Всемогъщият да защити и благослови нашата земя.

О, прекрасно Зимбабве, с толкова планини
и реки, които текът свободно.
Можем ние да се храним с нашия труд блаженен.
И може Всемогъщият да защити и благослови нашата земя.

О, Боже ние умоляваме Теб да благословиш нашата земя.
Земите на нашите предци, дарини всички с тях.
От Замбези до Лимпопо.
Може водачите ни да бъдат примерни.
И може Всемогъщият да защити и благослови нашата земя!

Зимбабве
Политика на Зимбабве
Музика в Зимбабве